Хе́мминг () — фамилия и имя:

Фамилия
 Хемминг, Ингрид Фудзико — японская пианистка (род. 5 декабря 1932 года)
 Хэмминг, Ричард Уэсли — американский математик (11 февраля 1915, Чикаго — 7 января 1998, Монтеррей)
 Хемминг, Эндрю (Энди) — английский и шотландский кёрлингист и тренер.

Имя
 Хемминг — король Дании в 810—812 годы.
  — правитель Валхерена на службе у Карла Великого, призван братьями Харальдом Клаком и Рагнфридом (соправителем Хемминга) править Данией как Хемминг II, но вернулся во Францию и погиб в 837 году защищая Валхерен от набега викингов.
 Хемминг Гад — шведский государственный деятель, епископ XVI века
  — епископ Турку

См. также